Нікомед () — давньогрецьке ім'я. Воно було рідкісним та аристократичним. З III сторіччя до н.е. стало династичним у віфінських царів. Відомі носії:

 Нікомед — давньогрецький математик, III—II сторіччя до н. е.
 Нікомед — спартанський полководець.
 Нікомед — християнський святий, мученик.

Царі Віфінії

 Нікомед I — правивший у 280 до н. е. — 255 до н. е.
 Нікомед II Епіфан — правивший у 149 до н. е. — 128 до н. е.
 Нікомед III Евергет — правивший у 128 до н. е. — 94 до н. е.
 Нікомед IV Філопатор — правивший у 94 до н. е. — 74 до н. е.